Komura oder Kōmura ist der Familienname der folgenden Personen:
 Erika Komura (* 1982), japanische Synchronschwimmerin
 Komura Jutarō (1855–1911), japanischer Politiker und Diplomat
 Masahiko Kōmura (* 1942), japanischer Politiker (LDP)